Pirošica je ime dveh naselij v občini Brežice:
 Dolenja Pirošica;
 Gorenja Pirošica.

Glej tudi 
 Pirašica, potok
 Pirešica, naselje v Mestni občini Velenje